Пётр Сизов:
 Сизов, Пётр Владимирович (1921—1996) — советский и российский художник.
 Сизов, Пётр Иванович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Сизов, Пётр Тимофеевич (? — после 1857) — капитан 1-го ранга русского флота.